Zu Baius siehe:

 Michael Bajus
 Sextus Baius Pudens